Long Beach, signifiant en anglais « longue plage », dénomme plusieurs lieux différents:

Toponyme 

 Long Beach en Colombie-Britannique ;
 Long Beach à Terre-Neuve ;
 Long Beach aussi à Terre-Neuve, sur la route 204.

 
 Long Beach, en Californie ;
 Long Beach, dans l'Indiana ;
 Long Beach, dans le Minnesota ;
 Long Beach, dans le Mississippi ;
 Long Beach, dans l'État de New York ;
 Long Beach, dans l'État de Washington ;
 Long Beach Township, dans le New Jersey.

Autre 
 Longbeach, une marque de cigarettes de Philip Morris International.
 Long Beach (ou Long Beach Boulevard), est une station du métro de Los Angeles

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme